Багадур () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Багадур, Рикардо (род. 1995) — хорватский футболист, центральный защитник итальянского клуба «Фиорентина».
 Багадур-хан (более известен как Абулгази; 1603—1664) — хивинский хан шейбанид, известен также как историк.

См. также